Бергерове таблице је систем разраде распореда по колима унутар једног спортског такмичења, лиге, турнира и сл. Појам је изворно везан за шаховска такмичења, али се користи у свим спортовима који се играју кружним системом.  Систем је добио име по свом творцу аустријском теоретичару шаховске игре Јохану Бергеру.

Бергерове таблице се примењују тако да се прво обави жреб којим се сваком учеснику (екипи или појединцу, за појединачне спортове) додели један број (бројеви се обично жребају), од броја 1, па до укупног броја учесника. Након тога се према овим таблицама добијају такмичарски парови за једнокружни систем такмичења (свако са сваким по једну утакмицу),  док се за двокружни систем (свако са сваким по две утакмице) друга половина такмичења игра по истом распореду, само са заменом домаћина (или у шаху код појединачних такмичења, белих и црних фигура). Теоретски не постоји бројчано ограничење учесника за могућност разраде распореда унутар такмичења, (дати су примери разраде за такмичења од 3 до 30 учесника. Ако је непарни број учесника у такмичењу, онда се користи систем са једним чланом више, с тим да задњи број не добија ниједан учесник, а у сваком колу је слободан онај којем је „противник“ тај највећи, недодељени број.

3 или 4 учесника

5 или 6 учесника

7 или 8 учесника

9 или 10 учесника

11 или 12 учесника

13 или 14 учесника

15 или 16 учесника

17 или 18 учесника

19 или 20 учесника

21 или 22 учесника

23 или 24 учесника

25 или 26 учесника

27 или 28 учесника

29 или 30 учесника

Види још 
Шах
Бергеров систем
Паровање помоћу табеле
Аритметички метод паровања
Графички метод паровања
Алгебарски метод паровања
Принцип ширења и сужавања

Спорт
Шаховски турнири